

Aide (sens principal, de Le Petit Larousse) 
 
 Secours

Types d'aide 
 Aide humanitaire (forme de solidarité ou de charité)
 Aide au développement (action volontaire par un acteur extérieur pour impulser le développement d'un pays tiers.
 Aide militaire

Professions 
 Aide médico-psychologique (profession paramédicale)
 Aide-soignant (profession paramédicale)
 Aide-caissier (profession)
 Aide de camp (profession militaire, officier chargé de suivre un officier plus ancien pour faire exécuter ses ordres)
 Aide-major (profession militaire, officier dont les fonctions consistaient à seconder le Major)

Associations et organisations non gouvernementales 
 Aide médicale internationale (ONG française apolitique et laïque, qui forme du personnel de santé local et réhabilite des centres de soins)
 Aide et Action (ONG de solidarité internationale d'origine française)
 Aide Internationale pour l'Enfance (ONG canadienne ayant pour mission de sauver les enfants de toutes formes d'exploitation et d'esclavage)
 Aide à toute détresse quart monde (mouvement créé par le père Joseph Wresinski avec des familles vivant dans un camp de relogement à Noisy-le-Grand)
 Aide à l'Église en détresse (œuvre internationale catholique de droit pontifical qui a pour mission d'aider les chrétiens menacés, persécutés, réfugiés ou dans le besoin)

Moyens humains et financiers apportés par des organismes étatiques 
 Aide juridictionnelle (aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice)
 Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (dispositif français censé développer les créations d'entreprises)
 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (allocation versée par la CAF)
 Aide publique au développement (ensemble des aides financières et transférées aux pays en voie de développement)
 Aide médicale d'État (dispositif de prise en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France)
 Aide à l'innovation
 Aide à l'acquisition des véhicules propres (programme français destiné à faciliter le remplacement de vieux véhicules)
 Aide médicale urgente (dispositif mis en place par un état pour apporter une aide médicale aux personnes victimes d'un accident ou d'une affection brutale et inattendue)
 Aide sociale à l'enfance (politique sociale menée dans le cadre de l'action sociale)
 Aide aux projets des jeunes (dispositif d'aide aux projets)

Équipements et outils informatiques 
 Aide à la conduite (système de sécurité active d'information ou d'assistance du conducteur)
 Aide à la conduite de véhicules (dispositif d'aide à la conduite de véhicules)
 Aide au freinage d'urgence (système d'assistance au freinage que l'on trouve sur certains véhicules automobiles)
 Aide à l'intervention globale des lignes en exploitation (système destiné à la sécurité des voyageurs et des personnels de la RATP)
 Aide en ligne (moyen de présenter une documentation consultable sur ordinateur)
 Aide au diagnostic médical (outil utilisé dans le processus du diagnostic médical)

Divers 
 Aide à la décision multicritère (branche d'étude majeure de la recherche opérationnelle)
 Aide-mémoire pour Cécile (roman de Bernard Landry)
 Aide militaire étrangère pendant la guerre d'Espagne

Aide (autres sens) 
 Aide, mot et concept basque
 Aide, terme de hockey sur glace

Acronymes 
AIDE est un acronyme qui peut désigner :
 Association Intercommunale pour le Démergement et l'Épuration, du côté de Liège en Belgique ;
 Advanced Intrusion Detection Environment, un logiciel de détection d'intrusion.

Autres homonymies